Карпенков — русская фамилия. Известные носители:

 Карпенков, Андрей (род. 1975) — российский биатлонист.
 Карпенков, Илья Алексеевич (род. 1997) — российский баскетболист.
 Карпенков, Николай Николаевич (род. 1968) — заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь — командующий внутренними войсками с 2020, генерал-майор милиции.
 Карпенков, Степан Харланович (род. 1945) — доктор технических наук, лауреат Государственной премии РФ (1998).
 Карпенков, Юрий Павлович (род. 1954) — советский и российский шоссейный велогонщик, тренер.